Osoby o tym nazwisku:
 Artur Chojecki – polski polityk i samorządowiec
 Edmund Chojecki – polski wojskowy
 Edmund Chojecki – polski pisarz, dziennikarz, podróżnik, publicysta i poeta, tłumacz
 Edward Chojecki – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm
 Hilary Chojecki – polski szlachcic, urzędnik
 Jan Nepomucen Chojecki – polski szlachcic, urzędnik
 Karol Lubicz Chojecki – konfederat barski
 Lucjan Chojecki – polski leśnik i polityk, poseł na Sejm
 Mirosław Chojecki – polski wydawca, producent filmowy
 Paweł Chojecki – działacz religijny i polityczny, dziennikarz, skandalista